Joseph Jacques Omer Plante, född 17 januari 1929 i Shawinigan, död 27 februari 1986 i Genève, var en kanadensisk professionell ishockeymålvakt. Jacques Plante spelade för Montreal Canadiens, New York Rangers, St. Louis Blues, Toronto Maple Leafs och Boston Bruins i NHL samt för Edmonton Oilers i WHA.

Karriär
Jacques Plante stod i målet under Montreal Canadiens fem raka Stanley Cup-segrar mellan 1956 och 1960. Han blev utsedd till bäste målvakt i NHL dessa fem år i rad vilket är rekord.

Plante vann Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare en gång, säsongen 1961–62, samt Vezina Trophy sju gånger; 1956–1960, 1962 och 1969. Han valdes till NHL First All-Star Team tre gånger; 1956, 1959 och 1962.

1978 valdes Plante in i Hockey Hall of Fame.

Jacques Plante var den som introducerade ansiktsmask för målvakter i NHL.

Statistik
QSHL = Quebec Senior Hockey League, EPHL = Eastern Professional Hockey League
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, Min. = Spelade minuter, IM = Insläppta mål, N = Hållna nollor, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match

Grundserie

Slutspel

Externa länkar
Jacques Plante thecanadianencyclopedia.com
Jacques Plante hockey-reference.com
Jacques Plante hhof.com

Referenser

Födda 1929
Avlidna 1986
Män
Kanadensiska ishockeymålvakter
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i New York Rangers
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Edmonton Oilers
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Vinnare av Hart Memorial Trophy
Vinnare av Vézina Trophy
Spelare i Edmonton Oilers (1973–1979)
Stanley Cup-mästare 1960
Stanley Cup-mästare 1959
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Stanley Cup-mästare 1956
Stanley Cup-mästare 1953
Tränare i Quebec Nordiques (1972–1979)
Befattningshavare i Quebec Nordiques